Нижче наведено список 181 муніципалітету провінції Тренто. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Тренто